Antonia – imię noszone przez przedstawicielki rzymskiego rodu Antoniuszy (Antonii)
 Antonia Hybryda – wnuczka Marka Antoniusza Oratora
 Antonia – żona Lucjusza Kaniniusza Gallusa
 Antonia – żona Pythodorosa
 Antonia Starsza – babka cesarza Nerona.
 Antonia Młodsza – matka cesarza Klaudiusza
 Klaudia Antonia – córka cesarza Klaudiusza
Zobacz też: Drzewo genealogiczne Antoniuszów

Miejscowości o nazwie Antonia w Polsce:

 Antonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse 
 Antonia – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi

Inne:
 Antonia – twierdza w starożytnej Jerozolimie broniąca dostępu do Świątyni Jerozolimskiej.
 Antonia – imię żeńskie